Ранчо Дос Маријас има више значења:

 Ранчо Дос Маријас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Дос Маријас (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику